Klepacze bezeichnet Orte in Polen:
 Klepacze, ein Weiler der Gmina Brody in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Klepacze (Choroszcz), Dorf der Gmina Choroszcz in der Woiwodschaft Podlachien
 Klepacze (Drohiczyn), Dorf der Gmina Drohiczyn in der Woiwodschaft Podlachien